Al Ahmadi peut désigner :
 Al Ahmadi, une ville du Koweït ;
 Al Ahmadi, un gouvernorat du Koweït.